Йован Чирилов (; 30 августа 1931, Кикинда, Королевство Югославия — 16 ноября 2014, Белград, Сербия) — сербский и югославский театральный деятель, , философ, , , , , , , .

Основатель и бессменный художественный руководитель одного из самых важных театральных форумов Европы — Белградского международного театрального фестиваля БИТЕФ.

Биография 
Окончил философский факультет Белградского университета, с 1956 г. работал драматургом, с 1967 г.
— в известном белградском театре «Ателье 212», с середины 1980-х до конца 1990-х годов руководил Югославским драматическим театром.

С 2001 по 2007 год был президентом Национальной комиссии Югославии, затем Сербии, в ЮНЕСКО .

Будучи членом Союза коммунистов Югославии, первым публично призвал к декриминализации однополых отношений между мужчинами («законы о гомосексуализме») в 1980-х годах.

Говорил на немецком, английском, французском, испанском, итальянском, сербском, русском и изучал китайский язык.

Умер в Белграде после непродолжительной болезни 16 ноября 2014 года. Был похоронен на Аллее заслуженных (великих) Белградского Нового кладбища.

Избранные произведения 
Пьесы
 «Соба за четворицу», 1955.
 «Дом тишине», 1958.
 «Дечак и виолина», 1958.
 «Бегунци», 1960.
 «Време, огањ и човек», 1961.
Радиопостановки
 «Ветровити друмови», 1960.
 «Поноћни сусрети», 1963.
 «Перпетуум мобиле», 1964.
 «Сапутник», 1965.
Киносценарии
 «Право стање ствари»
 «Штићеник»
 «Куда после кише»
Поэзия
 «Путовање по граматици», 1972.
 «Узалудна путовање», 1989.
 «Поређење придева», 2013.
Проза и публицистика
 «Неко време у Салцбургу», роман, 1980.
 «Реч недеље», сборник статей, 1997 и 2006.
 «Сви моји савременици I—II», книга воспоминаний, 2010.
 «Мајке познатих», 2011.
 «Са рукама у џеповима», сборник статей, 2012.
Эссе и театроведческие исследования
 «Путовање по позоришту», 1988.
 «Драмски писци моји савременици», 1989.
 «Позориштарије», 1998.
 «Дневници», 1999.
Антологии
 «Најкраће драме на свету» (1999)
 «Пре и после гнева», сборник современных британских драм, 2001.
 «Пре и после Косе», сборник современенних американских драм, 2002.
 «Кратке, краће и најкраће драме на свету» (2008)
Переводы
 Произведения Бертольда Брехта, Жана Жене, Тома Стоппарда, Сэма Шепарда, Милоша Формана и др.

Награды
 Сретенский орден 3 степени
 Октябрьская премия (СФРЮ) 
 Sterija Award

Примечания

Ссылки 
Гений фестивалей

Похороненные на Новом кладбище (Белград)